Іванівська селищна громада — об'єднана територіальна громада у Одеській області.
 Іванівська селищна громада — об'єднана територіальна громада у Херсонській області.